

Arte 
 Filippo – tragedia di Vittorio Alfieri

Numismatica 

 Filippo – moneta del Ducato di Milano

Onomastica 
 Filippo – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
Storia antica
 Filippo – militare macedone antico
 Filippo I di Macedonia – re di Macedonia dal 640 al 602 a.C.
 Filippo di Crotone – atleta e militare crotoniate VI secolo a.C.
 Filippo II di Macedonia – re di Macedonia dal 359 al 336 a.C.
 Filippo III Arrideo – re di Macedonia e faraone d'Egitto dal 323 al 317 a.C.
 Filippo IV di Macedonia – re di Macedonia nel 297 a.C.
 Filippo V di Macedonia – re di Macedonia dal 221 al 179 a.C.
 Andrisco, autoproclamatosi Filippo VI di Macedonia – ultimo re di Macedonia dal 149 al 148 a.C.
 Filippo – console nel 348
 Filippo – console nel 408
 Filippo – praefectus urbi nel 391
 Filippo – tetrarca di Iturea e di Traconia
 Filippo – uno dei dodici apostoli di Gesù Cristo
 Filippo – diacono ed evangelizzatore della Samaria
 Filippo – vescovo di Noli
 Filippo – vescovo di Troia, in Puglia
Storia moderna
 Filippo di Edimburgo – consorte della regina Elisabetta II del Regno Unito
 Filippo del Belgio - re dei Belgi
 Filippo VI di Spagna – re di Spagna

Pagine correlate 
Filippi (disambigua)
Filippo di Spagna